

21-ша окрема бригада охорони громадського порядку

21-ша окрема мотострілецька бригада

21-ша Збаразька бригада УГА